Ива́н Никола́евич Анти́пов-Карата́ев (, дер. Теняево, Уфимская губерния — 5 июля 1965, Баку) — советский почвовед, профессор МГУ (1940), почетный доктор Софийского университета имени Климента Охридского (1947), академик АН Таджикской ССР (1951).

Биография 
Родился 1 (13) сентября 1888 года в деревне Тенеево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии ((ныне село Теняево, Фёдоровский район Республики Башкортостан) в чувашской крестьянской семье. В 1899 году окончил четырёхгодичную сельскую школу, после работал по найму пастухом, помощником волостного писаря. В 1906 году поступил в Бирскую учительскую инородческую семинарию (1906—1909), затем народный учитель в Уфимской и Пермской областях (1909—1911). В 1911—1914 годах учился в Уфимском учительском институте и одновременно преподавал в Уфимской женской гимназии.

В годы Первой мировой войны был мобилизован в действующую армию в звании рядового, затем обучался на курсах военного училища в Казани (1914—1915), позже находился в действующей армии на Западном фронте в звании младшего офицера разведчиков и саперной команды (1915—1918), после возвращения в деревню Тенеево работал в хозяйстве отца, был избран председателем волостного совета, а в августе того же года поступает в Омский политехнический институт (1918), осенью 1919 переводится в Иркутский университет. В конце 1919 года был призван в ряды РККА сначала разведчиком, затем до 1921 занимал должность начальника школы младшего командного состава при штабе Приуральского сектора войск внутренней службы.

В 1921—1922 гг. И. Н. Антипов-Каратаев работал инспектором в управлении водного хозяйства Туркестанской Республики. В 1922 г. он поступил в Туркестанский университет, из которого в том же году перевёлся в первый Московский государственный университет, который окончил в 1926 по специальности «агрохимия».

В 1925—1934 годах И. Н. Антипов-Каратаев работал ассистентом, ст. ассистентом и ст. специалистом отдела почвоведения в Государственном институте опытной агрономии. Производственную практику в 1925 году проходил в Никитском государственном опытном ботаническом саду, в 1926 году — в Крымской почвенной экспедиции, что до конца жизни ученого определило основное направление его исследований — почвоведение.

В 1927 году И. Н. Антипов-Каратаев поступает на работу в Почвенный институт имени В. В. Докучаева АН СССР сначала в должности старшего научного сотрудника, старшего почвоведа, затем с 1932 года и до конца жизни — зав. физико-химической лабораторией почвы. В 1931—1934 годах и в 1945—1948 годах работал зам. директора Почвенного института имен В. В. Докучаева АН СССР. Одновременно в 1927—1934 годах работал зав. химической лабораторией Ленинградского отделения Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения ВАСХНИЛ.

С 1927 года, на протяжении сорока лет, был научным сотрудником Почвенного института им. В. В. Докучаева (Москва). В 1931 году организовал в институте Лабораторию физико-химии почв.

В 1936—1951 годах — был одним из организаторов и бессменным научным руководителем Вахшской почвенно-мелиоративной станции Академии наук Таджикской ССР, а с 1951 по 1962 годы — научный руководитель Института почвоведения, мелиорации и ирригации АН Таджикской ССР.

Более 20 лет был профессором МГУ. Член Международного общества почвоведов (с 1957). Заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1946).

Умер 5 июля 1965 года. Похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Награды и звания 
 Четыре ордена Трудового Красного Знамени (1945, 1948, 1953, 1957),
 Медаль «За оборону Москвы»,
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 Медаль «В память 800 летия Москвы» (1947),
 Медали участника Всесоюзных сельскохозяйственных выставок (1955—1957),
 Медали участника Выставок достижения народного хозяйства (1961—1965),
 Заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1946),
 Почётный доктор Софийского университета имени Климента, Болгария (1947),
 Премия имени В. В. Докучаева (1965),
 Димитровская премия (Болгария) (1962),
 Орден «За гражданские заслуги» (Болгария) — за работу «Почвы Болгарии», 1960 (1962),
 Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Память 
 Имя И. Н. Антипова-Каратаева носят Вахшская почвенно-мелиоративная станция и научно-исследовательский институт АН Таджикистана, на стене института, у входа — барельеф и мемориальная доска ученого.
 На родине И. Н. Антипова-Каратаева, в деревне Теняево Республики Башкортостан, установлен его бронзовый бюст.

Труды 
 Почвенные коллоиды и методы их изучения, Л., 1930 (совм. с А. И. Рабинерсоном)
 Почвы крымского государственного заповедника и прилегающих местностей, «Труды почвенного института им. В. В. Докучаева», т. 7, 1932 (совм. с Л. И. Прасоловым)
 Мелиорация солонцов в СССР, М., 1953 (совм. с В. Н. Филипповой и др.)
 Современные методы исследования физико-химических свойств почв, вып. 1—3, М.—Л., 1945—1948 (соавтор и ред.).

Примечания

Литература 
 Иван Николаевич Антипов-Каратаев // Почвоведение. — 1965. — № 9.
 
 Симулин А. М. Антипов-Каратаев // Чувашская энциклопедия. Т. 1: А—Е. — Чебоксары, 2006. — С. 112.
 Антипова-Каратаева И. Н., Мотузова Г. В. Иван Николаевич Антипов-Каратаев. — М.: Наука, 2008. — 178 с. ISBN 978-5-02-036123-2

Ссылки 
 Антипов-Каратаев Иван Николаевич, (1888—1965), почвовед, действительный член АН Таджикской ССР (1951) на сайте Архивов РАН
 Национальная библиотека Чувашской Республики: 120 лет со дня рождения И. Н. Антипова-Каратаева
 Ордена 

Почвоведы Таджикистана
Почвоведы России
Почвоведы СССР
Преподаватели биолого-почвенного факультета МГУ
Доктора сельскохозяйственных наук
Академики АН Таджикской ССР
Заслуженные деятели науки Таджикской ССР
Почётные доктора Софийского университета
Похороненные на Востряковском кладбище
Лауреаты Димитровской премии